Au-delà du bien et du mal peut être :
 une autre traduction du titre de Nietzsche Par-delà bien et mal
 la traduction française du titre du film de Liliana Cavani Al di là del bene e del male de 1977